Dutton Cars – brytyjski producent samochodów
 Dutton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Dutton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Dutton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Dutton – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Teton